Чемпионат мира по стрельбе из лука в поле проводится с 1969 года.

Чемпионаты

См. также 
 Чемпионат мира по стрельбе из лука
 Чемпионат мира по стрельбе из лука в помещении

Стрельба из лука, поле